Gorizia ima više značenja:
 Gorizia
 Gorica
 Gorizia, Varese
 Gorizia, Vicenza